Ардівілле́-ан-Вексе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 18 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Ардівілле-ан-Вексен, Буассі-ле-Буа i Енанкур-ле-Сек було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Корн-ан-Вексен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Ардівілле-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ардівілле-ан-Вексен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза